Palacio de Velarde puede referirse a:

 Palacio de Velarde (Santillana del Mar), palacio del siglo XVI.
 Palacio de Velarde (Oviedo), palacio del siglo XVIII.
 Palacio de Velarde (Muriedas).